In Concert – drugi album koncertowy zespołu Dead Can Dance, wydany w kwietniu 2013 roku, 19 lat po pierwszym albumie koncertowym Toward the Within (1994).

Historia 
Zespół Dead Can Dance w 2012 roku powrócił na scenę muzyczną, wydając album Anastasis. W trakcie koncertów przedstawił bardziej ożywione wersje zawartych na nim utworów. Przypomniał jednocześnie kilka utworów wcześniejszych, w tym „Ubiquitous Mr. Lovegrove”, czy „Song To The Siren” (cover utworu Tima Buckleya, wykonany wcześniej w ramach projektu This Mortal Coil), obie w interpretacji Brendana Perry’ego. Perry przedstawił również własną wersję starej piosenki arabskiej, „Lamma Bada”. Lisa Gerrard z kolei dała próbkę swych możliwości wokalnych w utworach „Return of the She-King” oraz „Sanvean”.

Wydania

Wydanie europejskie 
2xCD, 19 kwietnia, PIAS Recordings.

CD1:

CD2:

Wydanie amerykańskie 
1xCD, 16 kwietnia, PIAS Recordings.

CD:

LP 
Zestaw utworów na 3-płytowym wydawnictwie winylowym, wydanym 16 kwietnia 2013 roku w Europie:

Side A:

Side B:

Side C:

Side D:

Side E:

Side F:

Muzycy:
 Dead Can Dance
 Astrid Williamson
 Dan Gresson
 David Kuckhermann
 Jules Maxwell
 Richard Yale

Uwagi

Przypisy 

Albumy Dead Can Dance
Albumy muzyczne wydane w roku 2013